Майкл Брэ́дли:
 Брэдли, Майкл (род. 1987) — американский футболист, участник чемпионата мира 2010 года. Сын Боба Брэдли.
 Брэдли, Майкл Джон (1933—2010) — британский политический деятель, юрист и адвокат, губернатор Тёркса и Кайкоса (1987—1993).